

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 5 podstawowych 
 Winiary – część miasta Głogówek
 Winiary – część miasta Gniezno
 Winiary – część miasta Kalisz
 Winiary – część miasta Płock
 Winiary – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Jeżyce
 Winiary – część miasta Warka
 Winiary – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica 
 Winiary – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Winiary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Winiary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 
 Winiary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno

Kolejnictwo 
 Głogówek Winiary
 Gniezno Winiary
 linia kolejowa Kalisz Winiary – Winiary Fabryka
 Kalisz Winiary
 Winiary Fabryka

Inne
 winiary (winiarze) – książęca ludność służebna
 Winiary – przedsiębiorstwo z branży spożywczej
 Fort Winiary – centralny fort w strukturze umocnień Twierdzy Poznań

Zobacz też 
 Winiary Dolne
 Osiedle Winiary